

Nom commun 
Les craons (prononcé /krã/) sont des poussières ou de petites pierres produites lors de l'extraction ou lors de la taille. Par extension, ce nom est également donné aux gravats, morceaux de pierre, de briques, de béton résultant de la démolition d'un ouvrage en maçonnerie ou en béton.

Le nom propre Craon peut lui faire référence à :

Toponymes  

 Craon, commune française de la Mayenne,
 Craon, commune française de la Vienne,
 Lieu-dit sur la commune de Montbouy (Loiret), site d'un temple païen des ,
Deux localités de l'ancien duché de Lorraine portèrent le nom de marquisat de Craon sous l'ancien régime, pour honorer la famille de Beauvau-Craon (originaire de Craon, aujourd'hui en Mayenne) à qui elles appartinrent :
 Haudonviller, seigneurie  aujourd'hui intégrée à Sionviller et Croismare (dans l'actuelle Meurthe-et-Moselle), érigée en marquisat de Craon en 1712,
 Haroué (dans l'actuelle Meurthe-et-Moselle), siège d'un ancien marquisat recréé à son tour comme marquisat de Craon en 1768.

Hydronymes 
 Le Craon, rivière du département du Cher

Famille 
 Les Beauvau, seigneurs puis marquis puis princes de Craon —  dits Beauvau-Craon —  originaires de Craon, en Mayenne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France